2 miejscowości w Polsce: 
 Dziadkowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek 
 Dziadkowice – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Dziadkowice